Stella Artois Leuven Bears (Stella Artois Bears de Louvain en français) est un club belge de basket-ball basé dans la ville de Louvain. Le club est en division 1 depuis la saison 1999-2000, division 1 belge appelée « EuroMillions Basketball League ». Il participe à la coupe de Belgique depuis 1954, coupe de Belgique remportée par le club en 2004-2005.

Histoire 

Le club a également participé à l'EuroCoupe 2005-2006 où il finit quatrième du groupe B.

Noms précédents 
 Avant 2001 : Telindus Leuven
 2001-2003 : Vastiau-Godeau Leuven
 2003-2004 : Basket Groot Leuven
 2004-2007 : Passe-Partout Leuven 
 2007-2009 : Spotter Leuven
 2009-2010 : Passe-Partout Leuven Bears
 2010-     : Stella Artois Leuven Bears

Palmarès 
  EuroMillions Basketball League depuis 1999/2000 (13 participations)
 Meilleur résultat : Quarts de finale en 2008/2009 (play-offs), 2010/1011 (play-offs contre Mons Hainaut 2-1, 2011/2012 (contre Spirou Charleroi 2-1)
 Coupe de Belgique de Basket-ball depuis 1953/1954
 Meilleur résultat : Vainqueur en 2004/2005
 EuroCup Challenge depuis 2005/2006 (1 participation)
 Meilleur résultat :  en 2005/2006 pour : EuroCup - Groupe B

La salle 
Le club évolue à la "Sportoase" située à Philipssite dans la ville de Louvain. La salle possède une capacité de  places et a notamment organisé la finale de la coupe de Belgique en 2006.

Personnalités du club

Entraîneurs

Anciens joueurs emblématiques 
 Didier Mbenga
 Dror Hagag
 Tremmell Darden
 Chris Hunter
 James Miller
 Raimondas Petrauskas

Effectif actuel

Notes et références

Liens externes 
  Stella Artois Leuven Bears
 Eurobasket

Louvain
Club sportif fondé en 1999
Club sportif à Louvain